Municipio de Mead puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mead (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Mead (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Mead (condado de Merrick, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Merrick.